Kopčany steht für:

 Kopčany, Gemeinde in der Westslowakei
 früherer Name der Gemeinde Zemplínske Kopčany in der Ostslowakei
 slowakischer Name der österreichischen Gemeinde Kittsee 
 Name eines Stadtviertels in Bratislava, siehe Petržalka